Legend:

 Legend — сборник ямайского рэгги-музыканта Боба Марли.
 Legend — альбом-компиляция британской готической группы Nosferatu.

См. также 
 
 Легенда (значения)